Suc, el líquid que es pot extreure de plantes i fruites.
 Sucs, una entitat municipal descentralitzada de Lleida.